Ingrosso är italienskt efternamn som bärs av flera framstående svenska musik-, skådespelar- och dansprofiler.

Personer
Benjamin Ingrosso (född 1997), svensk artist
Bianca Ingrosso (född 1994), svensk sångerska och bloggare
Emilio Ingrosso (född 1965), svensk krögare och före detta dansare
Oliver Ingrosso (född 1989), svensk discjockey, musikproducent och skådespelare
Sebastian Ingrosso (född 1983), svensk DJ och musikproducent
Vito Ingrosso (född 1963), svensk dansare, koreograf och musiker

Svenska efternamn